Тепетласинго има више значења:

 Тепетласинго (Чилапа де Алварез), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Тепетласинго (Олинала), насеље у савезној држави Гереро у Мексику